Rock Me  – singolo degli Steppenwolf del 1969
 Rock Me  – singolo degli ABBA del 1978
 Rock Me  – singolo dei Great White del 1987
 Rock Me  – singolo dei Riva del 1989
 Rock Me  – album dei Great White del 1997
 Rock Me  – album di Platnum del 2005
 Rock Me: The Best of Great White  – album dei Great White del 2006
 Rock Me  – singolo di Melanie C del 2011